Bonifatius (heilige) (672, 674 of 675 - 754), vermoord in Dokkum
St. Bonifatiuscollege, een scholengemeenschap in Utrecht
Bonifatius van Lausanne (1180-1265)
Bonifatius van Tarsus (†307), ijsheilige
Bonifatius (veldheer) (†432)

Pausen 
Paus Bonifatius I
Paus Bonifatius II
Paus Bonifatius III
Paus Bonifatius IV
Paus Bonifatius V
Paus Bonifatius VI
Tegenpaus Bonifatius VII
Paus Bonifatius VIII
Paus Bonifatius IX

Kerkgebouwen 
Sint-Bonifatiuskerk (doorverwijspagina)

Overige 
Bonifatius (Alkema), een opera van Henk Alkema
Bonifacius (trein), een trein tussen Amsterdam en Keulen
Sint Bonifaciusbond, de Nederlandse Zouavenbond